Stegohornera är ett släkte av mossdjur. Stegohornera ingår i familjen Stigmatoechidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Stegohornera